PacMan steht für:

 Arch Linux#Pacman, eine Software-Paketverwaltung für Arch Linux
 Pac-Man, ein Arcade-Spiel